Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1964 je petindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 31. januarjem in 9. februarjem 1964 v Innsbrucku, Avstrija, v desetih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1964
1964 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport v Innsbrucku